Жевре-Шамбертен () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 14 950 человек.

Код INSEE кантона — 2115. Всего в кантон Жевре-Шамбертен входят 32 коммуны, из них главной коммуной является Жевре-Шамбертен.

Коммуны кантона 

 Барж — население 428 чел.
 Беви — население 92 чел.
 Брошон — население 659 чел.
 Бруэндон — население 74 чел.
 Шамбёф — население 317 чел.
 Шамболь-Мюзиньи — население 308 чел.
 Шеван — население 131 чел.
 Клемансе — население 114 чел.
 Коллонж-ле-Беви — население 85 чел.
 Корсель-ле-Сито — население 829 чел.
 Куше — население 1177 чел.
 Кюрле — население 138 чел.
 Кюртий-Вержи — население 102 чел.
 Детен-э-Брюан — население 102 чел.
 Эперне-су-Жевре — население 169 чел.
 Фене — население 1307 чел.
 Фиксен — население 761 чел.
 Жевре-Шамбертен — население 3138 чел.
 Л’Этан-Вержи — население 201 чел.
 Мессанж — население 232 чел.
 Море-Сен-Дени — население 693 чел.
 Нуарон-су-Жевре — население 866 чел.
 Кеминьи-Пуазо — население 210 чел.
 Рёль-Вержи — население 93 чел.
 Сен-Филибер — население 416 чел.
 Солон-ла-Шапель — население 1029 чел.
 Солон-ла-Рю — население 561 чел.
 Савуж — население 330 чел.
 Сегруа — население 54 чел.
 Семзанж — население 111 чел.
 Тернан — население 93 чел.
 Юрси — население 130 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор